Z13 peut faire référence à :
 Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques, d'après la classification internationale des maladies ;
 GLASS-z13, une galaxie de la constellation du sculpteur ;
 Z 13 Erich Koellner, un destroyer de la Kriegsmarine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres